Ivanovka (Azerbeidzjan), een plaats in Azerbeidzjan
 Ivanovka (Kaliningrad), een plaats in Rusland
 Ivanovka (district Gorsjetsjenski), dorp in de Russische oblast Koersk
 Ivanovka (selsovjet Gostomljanski), dorp in de Russische oblast Koersk
 Ivanovka (selsovjet Krasnodolinski), dorp in de Russische oblast Koersk
 Ivanovka (selsovjet Krasnopoljanski), dorp in de Russische oblast Koersk
 Ivanovka (selsovjet Nizjnemedveditski), dorp in de Russische oblast Koersk
 Ivanovka (selsovjet Polevskoi), choetor in de Russische oblast Koersk
 Ivanovka (district Sjtsjigrovski), dorp in de Russische oblast Koersk
 Ivanovka (district Solntsevski), dorp in de Russische oblast Koersk
 Ivanovka (selsovjet Stakanovski), dorp in de Russische oblast Koersk
 Ivanovka (selsovjet Vysjnereoettsjanski), choetor in de Russische oblast Koersk
 Ivanovka (district Zolotoechinski), dorp in de Russische oblast Koersk
 Ivanovka (landgoed), een landgoed in Rusland dat in het bezit was van de componist S. Rachmaninov